«Save Me» puede referirse a:

Televisión 
 Save Me (serie de televisión) (2013), serie televisiva protagonizada por Anne Heche.
 Save Me (Grey's Anatomy) (2005), episodio (T01E07) de la serie "Grey's Anatomy".
 Save Me (serie de televisión de 2017) (2017), serie de televisión surcoreana transmitida en el 2017.

Música 
 «Save Me (canción de Queen)» (1980), canción de la banda inglesa Queen, incluida en su álbum The Game.
 «Save Me (canción de Clodagh Rodgers)» (1983), canción de Clodagh Rodgers, versionada por Clout y Louise Mandrell.
 «Save Me (canción de Shinedown)» (2005), canción de la banda estadounidense Shinedown incluida en su álbum Us and Them.
 «Save Me (canción de Muse)» (2012), canción de la banda inglesa Muse, incluida en su álbum The 2nd Law.
 «Save Me (canción de BTS)» (2016), canción de la banda surcoreana BTS incluida en su álbum "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever"
 «Save Me (álbum de Future)» (2019), álbum del rapero estadounidense Future.
 «Save Me (álbum de Silver Convention)» (1975), álbum del Grupo Alemán Silver Convention, incluida en su álbum "Fly, Robin, Fly".